У́лица Железняко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Железнякова — улица в Белгороде.
Улица Железнякова — улица в Долгопрудном Московской области.
Улица Железнякова — улица в Златоусте.
Улица Железнякова — улица в Кемерово.
Улица Железнякова — улица в Липецке.
Улица Железнякова — улица в Новошахтинске.
Улица Железнякова — улица в Хабаровске.

Украина 
 Улица Железнякова — улица в Донецке.
Улица Железнякова — бывшее название улицы Юрия Федорюка в Запорожье.
Улица Железнякова — бывшее название Телеграфной улицы в  Измаиле.
Улица Железнякова — бывшее название Портовой улицы в Килии.
Улица Железнякова — бывшее название Железной улицы в Кривом Роге.
Улица Железнякова — бывшее название Козацкой улицы в Мелитополе.
Улица Железнякова — бывшее название улицы Доктора Миропольского в Николаеве.
Улица Железнякова — бывшее название Садовой улицы в Пятихатках.
Улица Железнякова — бывшее название Большой Жихорской улицы в Харькове.

См. также 
 Улица Матроса Железняка